Смолинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Смолинская волость — в составе Верейского уезда Московской губернии. 
 Смолинская волость — в составе Щегловского уезда Томской губернии (1921). 
 Смолинская волость — в составе Судогдского уезда Владимирской губернии.
 Смолинская волость — в составе Шадринского уезда Пермской губернии.